Frankfort kan avse:

Geografi

Sydafrika 

 Frankfort (kommunhuvudort), Fristatsprovinsen, Fezile Dabi District Municipality,

USA 

 Frankfort, Kansas, ort, Marshall County, 
 Frankfort, Kentucky – delstatshuvudstad i Kentucky, Franklin County, 
 Frankfort, Ohio, Ross County, 
 Frankfort, Illinois, ort, Will County, 
 Frankfort, Indiana, countyhuvudort, Clinton County, 
 Frankfort, Maine, Waldo County, 
 Frankfort, Michigan, 
 Frankfort, New York, Herkimer County, 
 Frankfort, South Dakota, Spink County, 
 Frankfort (gruva), New Mexico, Santa Fe County, 
 Frankfort (flygplats), Michigan,

Se även 
 Frankford – flera betydelser
 Frankfurt (olika betydelser)

Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar

zh:法蘭克福 (消歧義)#美國